Janustempel steht für:
 Janustempel (Autun)
 Janustempel (Rom)